André Charlier (1895 - 1971), écrivain français,
 André Charlier (1962 - ), musicien belge.